Jakob IV. ist der Name folgender Personen:

 Jakob IV. (Mallorca) (1336–1375), Titularkönig von Mallorca
 Jakob IV. (Schottland) (1473–1513), König von Schottland
 Jakob IV. Balthasar (1618–1691), deutscher Theologe